Een verkeersweg:
 N526 (België)
 N526 (Frankrijk)
 N526 (Nederland), zie Provinciale weg 526
 N526 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing